Heracles Almelo ist ein Fußballverein aus Almelo in den Niederlanden.

Allgemeines 
Die Heimtrikots des Vereins sind schwarz-weiß gestreift. Hose und Stutzen sind nur schwarz.

Geschichte 

Der Klub wurde am 3. Mai 1903 gegründet und nach dem griechischen Helden Herakles benannt. 1927 und 1941, als es in den Niederlanden nur Amateurfußball gab, wurde der Verein Landesmeister. Nach der Einführung des Profifußballs gehörte die Mannschaft nie mehr zur absoluten Spitze. Vereinzelte Höhepunkte waren einige Jahre in der Ehrendivision in den 1960er-Jahren, ein Sieg im Pokalwettbewerb 1975 über Ajax Amsterdam, ein einjähriger Aufenthalt in der Ehrendivision in der Saison 1985/86 und der Wiederaufstieg in die höchste Klasse im Juni 2005. Im Jahr 2012 erreichte Heracles das Finale des KNVB-Pokals. In Rotterdam spielte man gegen den PSV Eindhoven, unterlag aber 3:0.

Die Saison 2015/16 endete für Heracles auf Platz 6. und man erreichte die Playoffs zur Qualifikation
für die UEFA Europa League. In den Playoffs setzte man sich erfolgreich gegen FC Groningen und FC Utrecht durch und erreichte so die 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League.
Dort traf man, im allerersten Spiel der Vereinsgeschichte auf europäischer Ebene, auf den FC Arouca aus Portugal.
Das Hinspiel in Almelo endete 1:1. Das Rückspiel in Portugal beim FC Arouca 0:0 und man schied aus.

Heracles erhielt von den Fußballverbänden UEFA und KNVB probeweise die Erlaubnis, seine Heimspiele auf einer Kunstrasenmatte zu spielen. Der Erzeuger dieses Kunstrasens, Koninklijke Ten Cate, ein ehemaliger Textilienproduzent aus Hellendoorn, ist auch ein großer Sponsor des Vereins, und hofft so zu erreichen, dass die Kunstgrasflächen auch von Spitzenvereinen gekauft werden.

Bekannte Spieler der letzten Spielzeiten waren oder sind u. a. Everton, Rob Maas, Mika Nurmela, Martin Pieckenhagen, Kai Michalke, Mark Uth, Wout Weghorst, Robin Gosens und Nico-Jan Hoogma. Hoogma beendete seine Karriere nach der Saison 2005/06. Von 1. Januar 2007 bis Februar 2018 arbeitete Hoogma als Manager für Heracles Almelo.

Stadion 
Seine Heimspiele trägt Heracles Almelo im ehemaligen Polman Stadion und seit der Umbenennung im Juli 2019 im heutigen Erve Asito aus. Die Sportstätte in Almelo wurde 1999 eingeweiht und löste das Stadion aan de Bornsestraat ab. Von 2014 bis 2015 wurde das Polman Stadion von 8.500 auf über 12.000 Plätze ausgebaut.

Erfolge 
 Niederländischer Landesmeister: 1927, 1941
 Pokalfinalist: 2012
 Zweitligameister: 1962, 1985, 2005
 Gewinn der 2e divisie (dritte Liga): 1958

Bekannte Spieler 
  Frans van der Veen (1936–1941, ehemaliger niederländischer Nationalspieler und Teilnehmer an der Fußball-Weltmeisterschaft 1938)
  Everton (2006–2013, Rekordtorschütze für Heracles, 218 Spiele und 70 Tore)
  Simon Cziommer (2013–2015, u. a. ehemaliger Spieler für den FC Red Bull Salzburg und mehrmaliger österreichischer Meister)
   Rudy Degenaar (1984–1989, 106 Ligaspiele für Heracles Almelo)
  Bas Dost (2008–2010, ehemaliger niederländischer Nationalspieler und Bundesligaspieler für den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt)
  Bertus Frees (1920er, 1926/27 niederländischer Meister mit Heracles Almelo)
  Rob Friend (2007, Stürmer bei Borussia Mönchengladbach)
  Sōta Hirayama (zwischen 2006 und 2016 bei FC Tokyo)
  Nico-Jan Hoogma (2004–2006, ehemaliger Spieler für den Hamburger SV)
  Hendrik Krüzen (1980–1986, 1994–1995, 198 Ligaspiele für Heracles Almelo)
  Srđan Lakić (2007–2008 bei Almelo als Leihspieler, ehemaliger Spieler für Hertha BSC und den 1. FC Kaiserslautern)
  Rob Maas (2005–2008, ehemaliger Bundesligaspieler für Arminia Bielefeld, Hertha BSC und den MSV Duisburg)
  Kai Michalke (2006–2008, ehemaliger Bundesligaspieler für VfL Bochum, Hertha BSC, 1. FC Nürnberg, Alemannia Aachen und den MSV Duisburg)
  Steve Mokone (1958–1959, mehrmaliger südafrikanischer Nationalspieler)
  Hennie van Nee (1964–1965, ehemaliger Spieler für Kickers Offenbach)
  Mika Nurmela (2006, ehemaliger Spieler für den 1. FC Kaiserslautern)
  Martin Pieckenhagen (2005–2010, Bundesligaspieler für den Hamburger SV, Hansa Rostock, den MSV Duisburg und Mainz 05)
  Vojtěch Schulmeister (2006–2008, ehemaliger Spieler für Sigma Olomouc)
  Christian Dorda (2012–2014, später für Hansa Rostock und den KFC Uerdingen 05)
  Wout Weghorst (2014–2016, niederländischer Nationalspieler und Bundesligaspieler für den VfL Wolfsburg)
   Robin Gosens (2015–2017, deutscher Nationalspieler und Spieler bei Atalanta Bergamo)
  Mark Uth (2013–2014, deutscher Nationalspieler und Bundesligaspieler für die TSG 1899 Hoffenheim und Schalke 04)

Trainer 
(unvollständig)

Quelle: Trainer auf weltfussball.de, Trainer auf ronaldzwiers.com

Präsidenten 
(unvollständig)

Weblinks 
 Offizielle Website des Vereins (niederländisch)
 Profil auf weltfussball.de
 Profil auf transfermarkt.de

Einzelnachweise 

 
Almelo, Heracles
Gegründet 1903
Organisation (Overijssel)